Иосиф Михайлович Малкин (05.03.1913, Могилёв — 19.08.1973, Москва) — советский горный инженер, организатор производства, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился в Могилёве в семье рабочего.

Окончил Ленинградский горный институт (1934).
 1934—1936 начальник смены, участка, шахты рудника «Дегтярёвмедьруда»
 1936—1937 начальник шахты рудоуправления «III Интернационал» (Нижний Тагил, Свердловская область)
 1937—1939 начальник шахты треста «Кировоградмедьруда»
 1939—1947 директор Дегтярского медного рудника
 1947—1951 директор Сокольского рудника, 1951—1954 главный инженер, 1954—1963 директор Лениногорского полиметаллического комбината (Восточно-Казахстанская область)
 1963-10.1965 председатель Совнархоза Восточно-Казахстанского экономического района
 с 1965 — в производственном отделе Министерства цветной металлургии СССР.
 
Ленинская премия (1961) — за разработку и внедрение системы принудительного блокового обрушения на рудниках Лениногорского ПМК (предложил и внедрил на рудниках систему принудительного блокового обрушения с отбойкой руды глубокими скважинами, получившую широкое распространение в горнодобывающей промышленности СССР в 1960-е гг.).

Государственная премия СССР.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (дважды), орденом «Знак Почёта» (3 мая 1963), медалями.

Умер 19 августа 1973 г. после непродолжительной болезни.

Источники 
 http://www.knowbysight.info/MMM/15055.asp
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008
 Российская Еврейская Энциклопедия. Биографии, тт. 1-3, Москва, 1994—2000
 Горный журнал, 1973 (некролог)

Родившиеся в Могилёве
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва